Ronden kan avse:

 Ronden, Västtrafik – samlingsnamnet för ett antal busslinjer inom Västtrafiks bussnät
 Ronden (podcast) – en svensk medicinsk podcast